Луни:
 Луни — птицы семейства ястребиных.
 Луни — этрусский город в устье Магры.
 Луни — коммуна в Италии.
 Луни — крупная река в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан.
 Луни — одно из названий монеты канадский доллар.

Персоналии 
  (род. 1957) — американский футболист.
  (1865—1947) — американский гангстер.
 Луни, Кевон (род. 1996) — американский профессиональный баскетболист.
  (род. 1963) — американский гейм-дизайнер.

Топоним 
Луни — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луни — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Луни — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Луни — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Луни — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Луни — деревня в Оленинском районе Тверской области.